Алекса́ндр Ю́рьевич Фо́кин (3 марта 1960, Клайпеда, Литовская ССР — 18 марта 2001) — советский и литовский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера 
Начинал взрослую карьеру в «Атлантасе» из Клайпеды.

В 1977 году перешёл в московское «Динамо». Единственный матч в Высшей лиге сыграл 3 июня 1978 года против «Кайрата», выйдя на замену на 82-й минуте вместо Михаила Гершковича. Также в 1977—1979 годах сыграл 44 матча (1 гол) за дубль бело-голубых.

В 1979—1980 играл в махачкалинском «Динамо». В 1981 году на старте сезона сыграл несколько матчей за костромской «Спартак» в Кубке СССР, но перед началом чемпионата покинул команду. В 1981—1988 играл в «Атлантасе», в составе которого за 7 сезонов провёл более 180 матчей.

В 1990, после выхода литовских команд из чемпионата СССР по футболу, стал играть в другом клубе из Клайпеды — «Гранитас», затем выступал за «Сириюс» и «ЯР Клайпеда». В 1995 году завершил спортивную карьеру.

Во второй половине 1990-х годов работал арбитром на матчах чемпионата Литвы.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль futbolinis.lt

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Сириюс»